Натуральне число 284
 284 рік до нашої ери
 284 рік нашої ери